

Пауерс-Лейк — місто, штат Північна Дакота
 Пауерс-Лейк — переписна місцевість, штат Вісконсин